Bandundu - A Kongói Demokratikus Köztársaság Kwilu tartományának városa.
Bandundu tartomány - A Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2009. február 18-án hatályba lépett alkotmányt megelőzően.